Лев Давидович Белькинд (27 августа 1896 — 16 ноября 1969) — советский учёный, инженер и историк, один из основоположников отечественной светотехники, популяризатор науки и техники, автор многочисленных публикаций о истории науки и техники. Профессор, доктор технических наук.

Академическая деятельность профессора связана с МЭИ (Московским энергетическим институтом), в котором в 1932 году он основал кафедру светотехники в Физико-энергетическиом факультете (ФИЗЭН). В 1937-м году, он стал первым деканом Электро-Физического факультета (ЭлФИЗ) .
Впоследствии профессор Белькинд возглавлял кафедру истории техники, а также сотрудничал с Институтом Истории Естествознания и Техники АН СССР с момента его основания в 1953-м году.

Полиглот, свободно изъяснявшийся на русском, английском, французском, немецком и других европейских языках, профессор Белькинд занимался исследованиями в области истории науки и техники, как отечественной, так и зарубежной. Признанный авторитет в области истории российской науки, является автором уникальных работ, исследующих жизнь и достижения российских учёных, подчеркивающих их вклад в мировой технологический прогресс.

За свои многочисленные заслуги, был удостоен звания Заслуженного деятеля науки и техники.

Краткая биография 
 27 Августа 1896 Л. Д. Белькинд родился в городе Миргород.
 1913—1919 — Обучение в Харьковском технологическом институте, (сегодня — Харьковский Политехнический Институт).
 1923—1927 — Работа в главном электротехническом управлении ВСНХ СССР и тресте «Объединенные государственные электротехнические предприятия центрального района».
 1927—1934 — Участие в составлении «Технической энциклопедии» под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «светотехника».
 1928 — Л. Д. Белькинд принимает участие в I-м международном конгрессе по осветительной технике.
 1930—1932 — Технический директор завода «Электросвет» им. П. Н. Яблочкова.
 1932—1948 — Основатель и глава кафедры светотехники в Физико-энергетическом факультете МЭИ (ФИЗЭН).
 1932 — 1938 — Основатель и главный редактор журнала «Светотехника».
 1937 — Первый декан Электро-Физического факультета МЭИ (ЭлФИЗ).
 1938 — Работа в лаборатории Московского Электролампового Завода (МЭЛЗ) при его создании.
 1946—1947 — Член всесоюзной научно-технической сессии по светотехнике, председатель комиссии по светотехнике при отделении технических наук АН СССР. 
 1953—1969 — Сотрудник Института Истории Естествознания и Техники АН СССР.
 1958 — Работа в комиссии по Истории Техники в Политехническом музее.
 1961—1969 — Член Светотехнической комиссии отделения технических наук АН СССР.
 1962 — Член Учёного Совета Политехнического Музея.
 1968 — Л. Д. Белькинд принимает участие в XII Международном конгрессе историков науки.
 16 Ноября 1969 профессор Л. Д. Белькинд скончался в Москве.

Частичный список трудов

Биографические Исследования 
 Александр Николаевич Лодыгин, Очерк Жизни и Деятельности, Государственное Энергетическое Издательство, Москва, 1948.
 Александр Ильич Шпаковский, Государственное Энергетическое Издательство, Москва, 1949.
 Павел Николаевич Яблочков,  Жизнь и Труды, Государственное Энергетическое Издательство, 1950, второе издание: Павел Николаевич Яблочков 1847—1894, Издательство Академии Наук СССР, Москва, 1962.
 П. Н. Яблочков, К пятидесятилетию со дня смерти (1894—1944), М. — Л., Госэнергоиздат. 1944.
 Карл Адольфович Круг, Москва — Ленинград, 1956.
 Томас Альва Эдисон, Краткая Брошюра-Лекция, Издательство «Знание», Москва, 1957.
 Томас Альва Эдисон ,1847—1931, Издательство «Наука», Москва, 1964.
 Чарлз Протеус Штейнмец, Издательство «Наука», Москва, 1965.
 Андре-Мари Ампер, Издательство «Наука», Москва, 1968, Перевод на Болгарский: .
 Клавдий Ипполитович Шенфер, 1885—1946 / Л. Д. Белькинд, П. Г. Грудинский, А. И. Москвитин,  М. — Л. : Госэнергоиздат, 1957. — 76 с. — (Деятели энергетической техники.
 Евгений Павлович Тверитинов, 1850—1920, Очерк жизни и деятельности / Л. Д. Белькинд, А. Н. Мокеев, А. Е. Тверитинов, М. — Л. : Госэнергоиздат, 1962. — 119.

Технические Словари 
 Англо-русский танковый словарь, учебное пособие / Гл. ред. Л. Д. Белькинд; Ред.: Е. А. Чудаков, Д. С. Лотте., ГОСТехсиздат, 1943.
 Яшунская Ф. И., Англо-русский словарь по каучуку и резине. Главный редактор профессор Л. Д. Белькинд, М. Гостехиздат 1944г.
 Белькинд Л. Д., Англо-Русский Политехнический Словарь, 1946.
 Французско-русский политехнический словарь, Л. Д. Белькинд, Гостехиздат, 1948 ().
 Немецко-русский гидротехнический словарь, Издание 1949 г. — под. ред. проф. д-ра тех. наук Гришина М. М., гл.ред. проф. Белькинд Л. Д.
 Международный электротехнический словарь, под ред. Л. Д. Белькинда. 350 терминов. М., Физматгиз, 1958., Международный электротехнический словарь. Ред. Л. Д. Белькинд и Г. А. Тягунов. Пер. А. С. Гасюка. 600 терминов. М., Физматгиз, 1959.
 Белькинд Л. Д., Международный светотехнический словарь. Русско-английский-французский-немецкий, 1963.
 Немецко-Русский химико-технологический словарь.
 Англо-русский словарь по деталям машин, (с приложением алфавитного указателя русских терминов) / ред. : Л. Д. Белькинд. — М. : Физматлит, 1959.
 Немецко-русский и русско-немецкий гидротехнический словарь Polyglossum, под. ред. проф. д-ра тех. наук Гришина М. М., гл.ред. проф. Белькинд Л. Д., составитель проф. д-р. тех.наук. Бернштейн Л. Б. Словарная база расширена из картотеки проф. д-ра тех. наук Бернштейна (ок. 800 терминов) и совместной словарной базы НИИ УкрГипроводхоз и словарного издательства ЭТС (ок. 1500 современных терминов), © Словарное издательство ЭТС (Электронные и Традиционные Словари), М.- 2008.
 Белькинд Л.Д., Словарь светотехнических терминов на русском,немецком,английском и французском языках. - ГОНТИ,1939.
 Немецко-русский авиационный словарь, 1942. 
 Англо-русский химико-технологический словарь, Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1953.

Учебники, Учебные Пособия и Монографии 
 Белькинд Л. Д., Электрические осветительные приборы ближнего действия (Электрические светильники). Энергоиздат, 1934.
 Белькинд Л. Д., Электроосветительные приборы ближнего действия. Госэнергоиздат, 1945
 Белькинд Л.Д., Справочник по осветительной технике. - ОНТИ, 1935.
 Каганов И.Л., Белькинд Л.Д., Промышленная электроника /Ред. Л.Д.Белькинд., М.—Л.:Госэнергоиздат, 1954.

Книги о истории науки и техники 
 Белькинд Л.Д., Конфедератов И.Я., Шнейберг Я.А., История техники. — Госэнергоиздат,1954.
 Белькинд Л. Д., Конфедератов И. Я., Шнейберг Я. А.), История техники, Москва-Ленинград, 1956.
 Л. Д. Белькинд, О. И. Веселовский, И.Я Конфедератов и Я. А. Шнейберг, История энергетической техники, Издание второе, переработанное, Государственное энергетическое издательство, 1960.
 50 лет Московского ордена Ленина энергетического института имени В. М. Молотова 1905—1955, Белькинд Л. Д., Елизаров П. П., Мешков В. В. и др., Москва, 1955.
 Белькинд Л. Д., Избранные труды по электричеству, Москва, 1956.
 Голубцова В.А., Белькинд Л.Д., Глазунов А.А., История энергетической техники СССР /Под ред. Л.Д.Белькинда,А.А. Глазунова,В.А.Голубцовой и др.— В 3-х т.. - М.-Л.:Госэнергоиздат,1957.

Статьи о истории науки и техники опубликованные в сборниках 
 Труды по Истории Техники, Выпуск III, Издательство Академии Наук СССР, Москва, 1953, А. И. Шпаковский (Из фонда портретов деятелей науки и техники).
 Труды по Истории Техники, Выпуск VI, Издательство Академии Наук СССР, Москва, 1953, Из истории открытия явления электрической дуги.
 Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники, Издательство «Техника», Москва, 1965, «Владимир Николаевич Чиколев (1845—1898)», "Михаил Осипович Доливо-Добровольский (1862—1919) / Л. Д. Белькинд; О. Н. Веселовский. ", «Павел Николаевич Яблочков (1847—1894)», «Евгений Павлович Тверитинов» (1850—1920), «Шпаковский Александр Ильич (1823—1881)», «Василий Владимирович Петров (1761—1834) С предисл. и вступ. статьей акад. С. И. Вавилова».
 Со-редактор и автор статей в Технической энциклопедии 1927 года.
 ТЕРМИНОЛОГИЯ СВЕТОТЕХНИКИ: Выпуск 48, под общей редакцией академика А. М. Терпигорева, второе издание. — Москва: ЭТС. — 2002.
 Белькинд Л.Д., Энергетическое образование, Госэнергоиздат,1954. - МЭИ.Очерки по истории энергетической техники.
 Мешков В.В., Белькинд Л.Д., Светотехническое образование в СССР //Светотехника, 1957.
 Белькинд Л.Д. Томас Альва Эдисон., К 25-летию со дня смерти //Электричество, 1956.
 Белькинд Л.Д. Василий Владимирович Петров (1761-1834) //Электричество, 1961.
 Белькинд Л.Д., К 150-летию опытов В.В. Петрова с электрической дугой 29(17)мая 1802 г. //Электричество, 1952.
 Белькинд Л.Д., Галилео Феррарис //Электричество, 1948.
 Белькинд Л.Д., Новая лампа с более высокой световой отдачей //Светотехника, 1935.

Автобиография 
 Белькинд Л. Д., Моя автобиография, 1946
 Белькинд Л. Д., Моя автобиография (публикация М. В. Калашниковой), К 100-летию со дня рождения историка техники, Вопросы истории естествознания и техники, 1998, #3 
 Белькинд Л.Д., Из прошлого. Отрывки Воспоминаний. 1957-1969

Публикации и мероприятия посвященные памяти Льва Давидовича 
 Памяти Льва Давидовича Белькинда, Г. И. Ашкенази, Светотехника , № 8, 1986.
 Историк техники Л. Д. Белькинд и его рукописное наследие, М. В. Калашникова, Вопросы истории естествознания и техники, 1998, #3
 Октябрь 2016  —  В читальном зале обслуживания научной литературой ( Научно-техническая библиотека МЭИ, 4-й этаж) представлена выставка "Л.Д. Белькинд. 120 лет со дня рождения".​​

Ссылки

Дополнительная Информация 
 Key-cards of works by Prof. Belkind in the Russian National Library (Russian)
 Articles by Prof. Belkind in the library of the Russian State Technical University in Irkutsk (Russian)
 Books by Prof. Belkind in the library of the Russian State Technical University in Irkutsk (Russian)
 Works by Prof. Belkind in the library of the Moscow Engineering Physics Institute (State University) (Russian)
 Archives of works and personal correspondence of Prof. Belkind at the Russian State Archives (Russian)
 Lighing Engineering Dictionary @ Scientific Bookstore Site (Russian)
 English-Russian Polytechnical Dictionary @ Sientific Bookstore Site (Russian)

Инженеры СССР
Выпускники Харьковского политехнического института
Преподаватели МЭИ